Breazova se poate referi la:

 Localități din România
 Breazova (), județul Hunedoara
 Breazova (), județul Timiș

 Lac
 Lacul Breazova, județul Caraș-Severin

 Râu
 Râul Breazova, Bârzava, județul Caraș-Severin
 Râul Breazova, Strei, județul Hunedoara

Vezi și 
 Breaza (dezambiguizare)

Toponime românești